La Challenge Cup 2022-2023 si svolge dal 22 novembre 2022: al torneo partecipano quarantanove squadre di club europee.

Formula 
La formula del torneo ha previsto trentaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, giocate con gare di andata e ritorno (coi punteggi di 3-0 e 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente, col punteggio di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella perdente; in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).
Gli accoppiamenti fra le squadre per i trentaduesimi di finale e gli abbinamenti per i turni successivi sono stati sorteggiati il 28 giugno 2022 a Lussemburgo.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Trentaduesimi di finale

Andata

Ritorno

Sedicesimi di finale

Andata

Ritorno

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2022
Pallavolo nel 2023
 2022-2023